A Festa da Polenta é uma festa realizada na cidade de Venda Nova do Imigrante (ES), no bairro Santa Cruz, sempre na primeira e segunda semana de Outubro (durante 8 dias no total).

Todo ano, a preparação para a festa começa em Março, com o Plantio do Milho, em Bananeiras, na propriedade do Sr Ambrósio Falchetto.

Em Julho, acontece a Serenata Italiana pelas ruas da cidade até o Centro de Eventos, "Polentão".

No mês de Setembro ocorre a Colheita do Milho (plantado em Março), que será utilizado para a festa.

Finalmente em Outubro, começa a festa, e dentre as principais atrações, estão: o desfile do queijo gigante, das famílias, carros de boi, tropas e transporte de milho, eleição da Rainha e Princesas, além de shows Nacionais, e o famoso "Tombo da Polenta". Na nova Casa da Nonna é possível conhecer um pouco mais da cozinha , sala de bordados, café, sobremesas e bate-papo. Além do Paiol do Nonno com sanfona, viola e violão e muito trabalho para descascar, debulhar e moer o milho para fazer a polenta. Outra atração é o Armazém da Polenta, um lugar de reviver nossa historia e levar lembranças da Festa da Polenta.

E é claro, há sempre muita comida típica e muita polenta com os almoços dos sábados que são acompanhados com as mesmas atrações de domingo.

Nessa festa outra coisa que não falta é diversão com os jogos de Moretina, Bocha, Cantarolas, Brincadeiras e muito mais.

Atrações

Casa da Nonna 
A casa da nonna relembra a arquitetura das antigas casas da época da imigração: feita de madeira, dois andares, telhas de barro e espaçosa.

Na cozinha da casa é onde são preparadas as receitas à moda antiga: polenta cortada com linha, polenta frita no fogão à lenha, linguiça frita, o cafezinho, e demais delícias.

Na sala as nonnas fazem bordados, crochê e batem papo.

Outros espaços da casa é o quarto da nonna com móveis da época e no exterior o 'spiover', o 'puxadinho' da nonna.

Paiol do Nonno 
No paiol no nonno são relembrados outros costumes como a fabricação de melado a partir do caldo de cana, moagem da cana com engenho tocado à força animal (boi), forno de assar pães e biscoitos, e o tradicional baile de 'tuia' onde forró não falta.

Ligações externas 
 
 
 G1 - 1,5 mil voluntários trabalham para início da Festa da Polenta - 37ª Festa da Polenta - 2015

Polenta
Venda Nova do Imigrante
Cultura do Espírito Santo (estado)